Дмитрий Дмитриевич Попов: Попов, Дмитрий Дмитриевич (1862—1930) — хирург-гинеколог, профессор Военно-медицинской академии.
 Попов, Дмитрий Дмитриевич (1903—1988) — генерал-лейтенант авиации, кавалер двух орденов Ленина.
 Попов, Дмитрий Дмитриевич (более известен как Митя Козельский; 1865—1929) — русский юродивый.